IV женский турнир Волейбольной Лиги наций проходил с 31 мая по 17 июля 2022 года с участием 16 команд. Победителем первый раз стала сборная Италии.

Участники и система соревнования 
В турнире приняли участие 16 сборных:
 основные команды: , , , , , , , , , , ;
 претенденты: , , , ;
 приглашённая команда Болгарии, заменившая сборную России.

Из-за вторжения России на Украину Международная федерация волейбола 26 февраля 2022 года объявила о невозможности проведения матчей группы 6 в Уфе, а 1 марта отстранила сборную России от участия в Лиге наций и в других международных соревнованиях. 5 апреля в число участников Лиги наций была включена сборная Болгарии, а матчи группы 6 перенесены в Софию.

Турнир проходил в новом формате. Каждая из 16 сборных в предварительном раунде по ходу трёх игровых недель сыграла 12 матчей. Восемь команд вышли в финальный раунд и определили победителя турнира по системе плей-офф. Команды, имеющие статус основных, сохранили право участия в следующем розыгрыше турнира. Худшая из сборных-претендентов станет участницей Кубка претендентов, матчи которого пройдут с 28 по 31 июля в хорватском Задаре. Победитель Кубка претендентов получит путёвку в Лигу наций-2023.

Матчи турнира проходили по изменённым правилам. Каждая партия, кроме пятой, проводилась с техническим перерывом при достижении одной из команд 12 очков. При этом каждая команда имела право только на один тренерский тайм-аут за партию. При вводе мяча в игру игроку выделялось 7 секунд на подготовку подачи и 8 секунд на её выполнение.

Предварительный раунд

Календарь

Турнирная таблица 

* — команды-претенденты

** — организатор финального раунда

Результаты

Группа 1

Группа 2

Группа 3

Группа 4

Группа 5

Группа 6

Финальный раунд 
Матчи финального раунда прошли с 13 по 17 июля в Анкаре на «Анкара Арене».

Четвертьфиналы

Полуфиналы

Матч за 3-е место

Финал

Символическая сборная 

Самым ценным игроком турнира признана Паола Эгону.

Призёры 
 : Катерина Бозетти, Сара Бонифачо, Анна Данези, Моника Де Дженнаро, Алессия Дженнари, Кристина Кирикелла, Марина Лубьян, Офелия Малинов, Сильвия Нвакалор, Алессия Орро, Элена Пьетрини, Мириам Силла, Элеонора Ферсино, Паола Эгону, в матчах предварительного раунда также играли Франческа Бозио, Анастасия Гуэрра, Аличе Дегради, София Д’Одорико, Алессия Маццаро, Элена Перинелли и Терри Энвеонву. Главный тренер — Давиде Маццанти.

 : Ана Кристина, Габи, Карол, Киси, Лорена, Лоренн, Макрис, Натинья, Ниеме, При Даройт, Роберта, Розамария, Юлия Бергман, Юлия Кудиесс, в матчах предварительного раунда также играли Диана, Карина, Лоррайна и Маяни. Главный тренер — Зе Роберто. 

 : Майя Алексич, Ана Белица, Бьянка Буша, Саня Джурджевич, Бояна Дрча, Йована Коцич, Катарина Лазович, Сара Лозо, Бояна Миленкович, Сладжана Миркович, Бранкица Михайлович, Мина Попович, Теодора Пушич, Йована Стеванович, в матчах предварительного раунда также играли Йована Зеленович, Йована Мирославлевич, Мина Миятович и Ана Якшич. Главный тренер — Даниэле Сантарелли.

Итоговое положение

См. также 
 Волейбольная Лига наций 2022 (мужчины)

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

2022
2022 год в волейболе